Čtyřhra juniorek na French Open 2018 probíhala v první polovině června 2018. Do deblové soutěže pařížského grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byla kanadská dvojice složená ze 17leté Biancy Andreescuové a stejně staré Carson Branstineové, které do soutěže nezasáhly.

Premiérové grandslamové tituly získaly členky vítězného páru složeného z 16leté Američanky Caty McNallyové a 17leté Polky Igy Świątekové, které ve finále zdolaly třetí nasazenou dvojici Japonek Juki Naitovou a Naho Satovou po setech 6–2 a 7–5. Świąteková navázala na finálovou účast z juniorského debla Australian Open 2017. Do juniorského žebříčku ITF si vítězky připsaly 270 bodů, poražené finalistky pak 180 bodů.

Nasazení párů 
  Eléonora Molinarová /  Clara Tausonová (semifinále)
  Camila Osoriová /  Wang Si-jü (2. kolo)
  Juki Naitová /  Naho Satová (finále)
  Joanna Garlandová /  Liang En-šuo (1. kolo)
  Elisabetta Cocciarettová /  Nika Radišičová (odstoupily)
  María Lourdes Carléová /  Coco Gauffová (čtvrtfinále)
  Ana Makacariová /  Alexa Noelová (čtvrtfinále)
  Clara Burelová /  Yasmine Mansouriová (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

French Open 2018
Juniorský tenis v roce 2018